Tesdorpf ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Tesdorpf (1811–1887), deutscher Kaufmann und Senator
 Burkhard Tesdorpf (* 1962), deutscher Vielseitigkeitsreiter
 Ebba Tesdorpf (1851–1920), deutscher Zeichnerin und Aquarellistin
 Gustav Theodor Tesdorpf (1851–1933), deutscher Richter und Abgeordneter
 Ilse Tesdorpf-Edens (1892–1966), deutsche Malerin
 Johann Matthaeus Tesdorpf (1749–1824), deutscher Politiker, Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Ludwig Tesdorpf (1856–1905), deutscher Feinmechaniker und Unternehmer
 Louise Tesdorpf (1835–1919), deutsche Schriftstellerin
 Oscar Louis Tesdorpf (1854–1933), deutscher Hausmakler und Autor

 Therese Tesdorpf-Sickenberger (1853–1926), deutsche Pädagogin und Schriftstellerin

Tesdorpf steht für:
 Carl Tesdorpf, Deutschlands älteste Weinhandlung in Lübeck

Siehe auch:
 Villa Tesdorpf